Petrovići est un toponyme qui peut désigner :

Petrovići, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočno Novo Sarajevo et dans la République serbe de Bosnie ;
Petrovići, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Petrovići, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Petrovići, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie.

Petrovići, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar

Petrovići, un village situé dans la municipalité de Nikšić
Petrovići, un village situé dans la municipalité de Podgorica